Il brigante (Der Räuber) – romanzo di Robert Walser del 1925
Il rapinatore (Der Räuber) – film del 2010 diretto da Benjamin Heisenberg